Velika nagrada Malezije 2014 je druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 30. marca 2014 na dirkališču Sepang International Circuit v Sepangu. Zmagal je Lewis Hamilton iz najboljšega štartnega položaja, drugo mesto je osvojil Nico Rosberg, oba Mercedes, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Red Bull-Renault. To je bila prva dvojna zmaga za Mercedes po skoraj šestdesetih letih, prejšnjo sta dosegla Juan Manuel Fangio in Piero Taruffi na dirki za .

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:57,202
| 1:59,041
| 1:59,431
| align="center" | 1
|-
! 2
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:57,654
| 1:59,399
| 1:59,486
| align="center" | 2
|-
! 3
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:57,183
| 1:59,445
| 2:00,050
| align="center" | 3
|-
! 4
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:58,889
| 2:01,356
| 2:00,175
| align="center" | 4
|-
! 5
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 1:58,913
| 2:00,147
| 2:00,541
| align="center" | 5
|-
! 6
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 1:59,257
| 2:01,532
| 2:01,218
| align="center" | 6
|-
! 7
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 1:58,883
| 2:00,839
| 2:01,712
| align="center" | 7
|-
! 8
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 2:00,356
| 2:02,094
| 2:02,213
| align="center" | 8
|-
! 9
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 2:01,689
| 2:02,096
| 2:03,078
| align="center" | 9
|-
! 10
| align="center" | 22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 2:00,889
| 2:01,810
| 2:04,053
| align="center" | 10
|-
! 11
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 2:01,175
| 2:02,351
| 
| align="center" | 11
|-
! 12
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 2:01,134
| 2:02,369
| 
| align="center" | 12
|-
! 13
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 2:00,047
| 2:02,460
| 
| align="center" | 13
|-
! 14
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 2:00,076
| 2:02,511
| 
| align="center" | 14
|-
! 15
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 1:59,709
| 2:02,756
| 
| align="center" | 18
|-
! 16
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 2:00,202
| 2:02,885
| 
| align="center" | 15
|-
! 17
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 2:02,074
| 
| 
| align="center" | 16
|-
! 18
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 2:02,131
| 
| 
| align="center" | 17
|-
! 19
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 2:02,702
| 
| 
| align="center" | 19
|-
! 20
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 2:03,595
| 
| 
| align="center" | 20
|-
! 21
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 2:04,388
| 
| 
| align="center" | 21
|-
! 22
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 2:04,407
| 
| 
| align="center" | 22
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| align="center" | 44
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 56
| 1:40:25,974
| 1
| 25
|-
! 2
| align="center" | 6
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 56
| +17,313
| 3
| 18
|-
! 3
| align="center" | 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 56
| +24,534
| 2
| 15
|-
! 4
| align="center" | 14
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 56
| +35,992
| 4
| 12
|-
! 5
| align="center" | 27
|  Nico Hülkenberg
| Force India-Mercedes
| 56
| +47,199
| 7
| 10
|-
! 6
| align="center" |  22
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 56
| +1:23,691
| 10
| 8
|-
! 7
| align="center" | 19
|  Felipe Massa
| Williams-Mercedes
| 56
| +1:25,076
| 13
| 6
|-
! 8
| align="center" | 77
|  Valtteri Bottas
| Williams-Mercedes
| 56
| +1:25,537
| 18
| 4
|-
! 9
| align="center" | 20
|  Kevin Magnussen
| McLaren-Mercedes
| 55
| +1 krog
| 8
| 2
|-
! 10
| align="center" | 26
|  Daniil Kvjat
| Toro Rosso-Renault
| 55
| +1 krog
| 11
| 1
|-
! 11
| align="center" | 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 55
| +1 krog
| 15
|
|-
! 12
| align="center" | 7
|  Kimi Räikkönen
| Ferrari
| 55
| +1 krog
| 6
| 
|-
! 13
| align="center" | 10
|  Kamui Kobajaši
| Caterham-Renault
| 55
| +1 krog
| 20
|
|-
! 14
| align="center" | 9
|  Marcus Ericsson
| Caterham-Renault
| 54
| +2 kroga
| 22
|
|-
! 15
| align="center" | 4
|  Max Chilton
| Marussia-Ferrari
| 54
| +2 kroga
| 21
|
|-
! Ods
| align="center" | 3
|  Daniel Ricciardo
| Red Bull-Renault
| 49
| Okvara
| 5
| 
|-
! Ods
| align="center" | 21
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 35
| Menjalnik
| 12
|
|-
! Ods
| align="center" | 99
|  Adrian Sutil
| Sauber-Ferrari
| 32
| El. sistem
| 17
|
|-
! Ods
| align="center" | 25
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Renault
| 18
| Pogon
| 9
| 
|-
! Ods
| align="center" | 17
|  Jules Bianchi
| Marussia-Ferrari
| 8
| Zavore
| 19
|
|-
! Ods
| align="center" | 13
|  Pastor Maldonado
| Lotus-Renault
| 7
| Motor
| 16
|
|-
! DNS
| align="center" | 11
|  Sergio Pérez
| Force India-Mercedes
| 0
| 
| 14
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici

Formula 1 sezona 2014
2014